Coelinius är ett släkte av steklar som beskrevs av Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck 1818. Coelinius ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Coelinius